Slovo babička (též babka, bába) označuje:
 babička (rodina) – ženu (prarodičku), která je matkou jednoho z rodičů; dříve označovalo otcovu matku, zatímco matčina matka se nazývala stařenka; viz Seznam členů rodiny.
 babička, bába – historické označení pro porodní asistentku bez ohledu na věk

umělecká díla
 Babička (kniha) – próza Boženy Němcové
 Babička (film, 1921) – němý film z roku 1921 (režie Thea Červenková)
 Babička (film, 1940) – český film z roku 1940 (režie František Čáp)
 Babička (film, 1970) – krátkometrážní americký film z roku 1970 (režie David Lynch)
 Babička (film, 1971) – dvoudílný televizní film z roku 1971 (režie Antonín Moskalyk)
 Babička (dokumentární film) – film z roku 2009
 Babička a já – film z roku 1963
 Babička (píseň) – píseň interpretovaná Karlem Gottem
 Babička Mary – píseň Jaroslava Ježka s textem Jiřího Voskovce a Jana Wericha
 Babička Dalila – píseň Tonyho Linharta a skupiny Pacifik
 Babička (Simpsonovi) – epizoda seriálu Simpsonovi
 Babička (muzikál) – muzikál na motivy novely Boženy Němcové
 Babička (horor) – hororová povídka českého spisovatele a humoristy Miloslava Švandrlíka
 Babička (povídka) – povídka amerického spisovatele Stephena Kinga

místopis
 Babička (348 m) – vrchol jihovýchodně od Jarova v okrese Plzeň-sever

příjmení osob
 Hynek Babička – moravský spisovatel (1855–1880)

 Související články 
 Babičky dobíjejte přesně!'' – český sci-fi film z roku 1983

Externí odkazy